Борисовское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Чагодощенского района Вологодской области. Центр — посёлок Борисово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав сельского поселения вошёл Борисовский сельсовет.

Законом Вологодской области от 26 ноября 2015 года № 3783-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, Белокрестское, Борисовское, Избоищское, Лукинское, Мегринское и Покровское сельские поселения — в сельское поселение Белокрестское с административным центром в селе Белые Кресты.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на северо-востоке с Мегринским сельским поселением,
 на юго-востоке с Покровским сельским поселением,
 на западе с Избоищским сельским поселением и городским поселением Чагода.

Значительную часть территории сельского поселения занимает болото Дедово поле. В центре болота располагается озеро Сокол, на юго-западной окраине озеро Сиглинское.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входило 2 посёлка, построенные в 1930-х годах на узкоколейной железной дороге торфопредприятия «Дедово Поле». Железная дорога была разобрана в 2008 году.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Борисовского сельсовета и сельского поселения не изменялся.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Чагодощенского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году